Distretto di Llama – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Llama – distretto del Perù nella regione di Cajamarca